Bērziņš ist die maskuline Form eines lettischen Familiennamens mit der Bedeutung „Birkchen“.

Namensträger 
 Aldis Berzins (* 1956), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Alfons Bērziņš (1916–1987), lettischer Eisschnellläufer

 Armands Bērziņš (* 1983), lettischer Eishockeyspieler
 Gaidis Bērziņš (* 1970), lettischer Jurist und Politiker
 Gunārs Bērziņš (1927–1999), lettischer Karikaturist
 Indulis Bērziņš (* 1957), lettischer Politiker
 Jānis Bērziņš (Biathlet) (* 1982), lettischer Biathlet
 Juris Bērziņš (* 1954), lettischer Ruderer
 Kaspars Bērziņš (* 1985), lettischer Basketballspieler
 Lauris Bērziņš, lettischer Rennrodler
 Reinholds Bērziņš (1888–1938), lettischer Revolutionär
 Sandris Berzinš (* 1976), lettischer Rodler
 Uldis Bērziņš (1944–2021), lettischer Dichter und Übersetzer
 Viesturs Bērziņš (* 1974), lettischer Radsportler
 Voldemārs Bērziņš (1905–2002), lettischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Bērziņa, feminine Namensform
 Bersin, (z. T. über das Russische) eingedeutschte Namensform

Familienname
Lettischer Personenname